Eiding heißen folgende geographische Objekte:

 Eiding (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eiding (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eiding, Ort in der Bauernschaft Syuggewarden im Ortsteil Burhave der Gemeinde Butjadingen, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Eiding (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich